Les Cordiers steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Arc-sous-Cicon im Département Doubs, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Grand’Combe-Châteleu im Département Doubs, Frankreich